Zaubermond steht für:

 Zaubermond (Album), Musikalbum von Helene Fischer
 Zaubermond-Verlag, Buchverlag und Hörspiellabel